Муцалаул () — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия.

Образует муниципальное образование село Муцалаул со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

История 
Основано кумыкским князем Муцалом. Селение с конца XVI в. до 1732 г. являлось резиденцией его потомков «бурчебиев» — правителей Карагачского владения. С 1732 г. и до упразднения царской администрацией феодальных владений входило в Эндиреевско-Костекское княжество. Во время Кавказской войны селение сильно пострадало. С 1867 г. до революции селение входило в преобразованного из Кумыкского округа в Хасавюртовский округ Терской области.
До 1883 года моноэтническое кумыкское село.

Начиная с 1950-х годов в село начали поселять жителей из горных районов Дагестана.

Географическое положение 
Расположено в 12 км к северо-востоку от г. Хасавюрт, на канале Кушбар.

Население 

Национальный состав
По данным «Список населённых мест Терской области : По сведениям к 1 января 1883 года»:

По данным Всесоюзной переписи населения 1926 года:

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Известные уроженцы 
 Абдурахман Ягъяевич Абдуллаев — Герой Советского Союза.
 Ахмед Мусаевич Идрисов — российский борец вольного стиля.
 Магомедрасул Мусаевич Идрисов — российский борец вольного стиля.

Инфраструктура 
В селе имеется несколько мечетей, 2 школы, дом культуры, библиотека, больница и фап, медресе, 3 спортзала.

Примечания 

Населённые пункты Хасавюртовского района
Муниципальные образования Хасавюртовского района
Сельские поселения Дагестана